Mistrzostwa Świata w Snookerze 1996 (ang. 1996 Embassy World Snooker Championship) − ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1995/1996, rozegrany w dniach 20 kwietnia–6 maja 1996 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Petera Ebdona 18–12, broniąc tym samym tytuł wywalczony w poprzednim sezonie.

Nagrody 
 

 Zwycięzca: £200.000
 II miejsce: £120.000
 Półfinalista: £60.000
 Ćwierćfinalista: £30.500
 Ostatnia 16: £16.000
 Ostatnia 32: £9.000

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £17.000
 Maksymalny break w fazie telewizyjnej: £147.000

 Łączna pula nagród: £1.200.000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Najwyższy break turnieju, który wyniósł 144 punkty został wbity przez dwóch zawodników: Petera Ebdona i Tony'ego Drago. Po raz ostatni sytuacja kiedy najwyższy break mistrzostw świata wbity został przez dwóch zawodników miała miejsce podczas mistrzostw świata w 1980 roku, kiedy to Kirk Stevens oraz Steve Davis zbudowali breaki w wysokości 136 punktów.
 Podczas tegorocznej edycji snookerowych mistrzostw świata padło 48 breaków stupunktowych, co stanowi nowy rekord (poprzedni miał miejsce podczas mistrzostw świata w 1988 roku).
 Najwięcej breaków stupunktowych zostało wbitych przez Stephena Hendry'ego. Ich liczba wyniosła 11. Hendry był bliski wyrównania rekordu ustanowionego w poprzednim roku, kiedy to stał się autorem 12 breaków stupunktowych.
 Stephen Hendry po raz piąty z rzędu wywalczył tytuł snookerowego mistrza świata. Było to także szóste zwycięstwo tego zawodnika w snookerowych mistrzostwach świata.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe 

  Peter Ebdon 144, 138, 137, 123, 109, 100, 100
  Tony Drago 144, 115
  Ronnie O'Sullivan 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 100
  John Higgins 137, 130, 104, 101
  Stephen Hendry 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104
  Jason Ferguson 129
  Alan McManus 125
  Dave Harold 123, 120, 101
  Steve Davis 116, 105, 104, 103
  Anthony Hamilton 115
  Darren Morgan 110
  Ken Doherty 109
  Euan Henderson 103
  Jimmy White 100

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1996 w sporcie
1996 w Wielkiej Brytanii